Wiederschein bezeichnet:

 einen Ortsteil in Solingen, siehe Wiederschein (Solingen)

Wiederschein ist der Name von:

 Ilja Wiederschein (* 1977), deutscher Volleyball-Nationalspieler